Яков Георгиевич Чернихов (5 (17) декабря 1889, Павлоград, Екатеринославская губерния, Российская империя — 9 мая 1951, Москва, СССР) — советский архитектор, художник, график, живописец, теоретик архитектуры.

Биография 
Яков Чернихов родился 17 декабря 1889 года в Павлограде Екатеринославской губернии в многодетной еврейской семье, в которой было одиннадцать детей (пять девочек и шесть мальчиков), проживавшей по улице Харьковской в доме Зубовой, — этот дом Яков изобразил потом в студенческих этюдах. Его отец, Георгий Павлович Чернихов, владел ресторанами на кораблях Добровольного флота; впоследствии разорившись, отец и семья перебрались на жительство в Одессу. Потерпев и тут ряд неудач, отец через несколько лет переехал и обосновался в городе Павлограде на казённом водочном заводе приемщиком посуды. Мать Якова, урожденная Маргарита Михайловна Баскова, из мещан Павлограда, занималась домашним хозяйством и воспитанием детей. Получив среднее образование, она особенно увлекалась чтением книг, и эту любовь привила всем детям, лично руководя их занятиями. В 1896 году, в возрасте семи лет, Яков был отдан в 6-классное городское Александровское училище, которое окончил в 1902 году. 

В 1904—1914 годах жил в Одессе, обучался в Одесском художественном училище (в те годы — филиал Императорской Академии художеств). В этот период будущий зодчий зарабатывал себе на жизнь тяжёлым физическим трудом. В Одессе начинается увлечение Якова Георгиевича и графикой: он много рисует, работает над выработкой индивидуального графического языка.

В 1912 году Чернихов начинает преподавать в училище, по окончании которого переезжает в Санкт-Петербург.

В Петербурге он поступает на живописный факультет Академии художеств, а также на Высшие педагогические курсы. В 1916 году переходит на архитектурный факультет, где обучается под руководством Л. Н. Бенуа.

После окончания Академии Художеств в 1925 году Яков Чернихов занимается проектированием (главным образом промышленных зданий и комплексов). В 1927 году он организовал в Ленинграде «Научно-исследовательскую экспериментальную лабораторию архитектурных форм и методов графирования». Лаборатория становится фактически персональной мастерской Якова Чернихова, где он совместно со своими учениками и коллегами занимается проектной и экспериментальной работой.
Чернихов всегда и везде пропагандировал язык графики. Считал, что владение графическими приёмами, начертательной геометрией, рисунком — это обязательные навыки, наряду с грамотностью. Помимо плодотворной работы в мастерской, архитектор также вёл преподавательскую работу на Рабфаках и архитектурных и строительных факультетах ряда вузов. Разработал ряд методологических курсов, позволявших быстро и эффективно обучать студентов навыками графического мастерства.

Позже преподавал в Ленинградском институте инженеров путей сообщения (с 1933 года — ЛИИЖТ, ныне ПГУПС) на кафедре архитектуры (1928—1945), в Промышленной академии НКТП — курс фабрично-заводского строительства (1930—1932), Транспортной академии НКПС имени И. В. Сталина (1930—1932), в Институте инженеров водного транспорта (1929—1931) и других крупных учебных заведениях.

На рубеже 1920—1930-х годов Чернихов издаёт в Ленинграде книги архитектурных фантазий, принёсшие ему всемирную известность: «Основы современной архитектуры» (1929—1930), «Конструкции архитектурных и машинных форм» (1931), «Архитектурные фантазии. 101 композиция» (1933).

Графические работы мастера, исполненные романтики, экспрессии и пафоса технического века были представлены широкой публике на выставке «2222 архитектурные фантазии», которая открылась в Ленинграде в 1933 году. Графика Чернихова, особенно его работы 1920—1930-х годов, повлияли на развитие современной архитектуры в XX веке. Многие знаменитые современные архитекторы открыто называют его своим вдохновителем и заочным учителем. Графика Чернихова 1920—1930-х годов — советская параллель европейскому экспрессионизму. Наряду с такими мастерами, как Клод-Никола Леду, Джованни Баттиста Пиранези, Антонио Сант'Элиа, Яков Георгиевич Чернихов считается крупнейшим представителем жанра архитектурной фантазии.

В 1930—1940-е годы Яков Чернихов выполняет несколько циклов графических работ, среди которых «Дворцы коммунизма», «Архитектура будущего», «Архитектурные ансамбли» и другие. В середине 1930-х годов, после разгрома конструктивизма и провозглашения нового подхода в архитектуре в сталинском СССР, Яков Чернихов подвергся жёсткой критике .

Последние годы жизни архитектор жил и работал в Москве.

Скончался 9 мая 1951 года. Похоронен на Введенском кладбище (3 участок).

В 2006 году было обнаружено, что значительная часть коллекции рисунков Якова Чернихова похищена из РГАЛИ и заменена грубыми подделками.

Проекты и постройки 

 1931 — Канатный цех с водонапорной башней завода «Красный Гвоздильщик», Ленинград; реализован.
 1933 — Проект Дома отдыха для рабочих «Северолес»; совместно с архитектором С. Е. Бровцевым и инженером А. П. Арешевым.
 1933 — Проект здания научно-исследовательского института «Механобр»; совместно с архитекторами С. Е. Бровцевым и С. В. Малиновским.

Библиография 
Книги:
 Искусство начертания / Яков Чернихов. — Ленинград: Книгоиздательство Академии Художеств, 1927. — 79 с.
 Геометрическое черчение / Яков Чернихов. — Ленинград: Издательство Академии художеств, 1928.
 Основы современной архитектуры: Экспериментально-исследовательские работы / Яков Чернихов. — Ленинград: Издание Ленинградского общества архитекторов, 1930. — 123, [4] с., ил.
 Орнамент: Композиционно-классические построения: 57 штриховых рисунков, 56 тоновых чертежей, 658 штриховых чертежей, 8 красочных чертежей / Я. Чернихов, преп. Ленингр. инст. инж. путей сообщ. — Ленинград: Издание автора, 1930 (обл. 1931). — 221, [5] с., [8] л. цв. ил.
 Конструкция архитектурных и машинных форм / Яков Чернихов. — Ленинград: Издание Ленинградского общества архитекторов, 1931. — 220 с., ил.
 101 композиция в красках. 101 архитектурная миниатюра / Я. Г. Чернихов. Исполнены при участии Д. Копаницына и Е. Павловой. — Ленинград: Ленинградское областное отделение Всесоюзного объединения «Международная книга», 1933. — 102 с., 101 л. ил. — 3000 экз.
 Построение шрифтов / Чернихов Я. Г., Соболев Н. А. — М.: Искусство, 1958. — 116 с., ил.
 Орнамент: Композиционно-классические построения: 57 штриховых рисунков, 56 тоновых чертежей, 658 штриховых чертежей, 8 красочных чертежей / Я. Г. Чернихов. — Печатается по изданию 1930 года. — Москва: «Сварог и К», 2007. — 200 с., ил. — ISBN 978-5-93070-060-2.

 Построение шрифтов / Чернихов Я. Г., Соболев Н. А. — М.: Архитектура-С., 2007. — 116 с.

Научные работы:

 «Энтазис и фуст колонны»;
 «Методы архитектурного проектирования»;
 «Геометрическое черчение»;
 «Цвет и свет»;
 «Эстетика архитектуры»;
 «Красота в архитектуре».

Графические циклы 
Графические циклы (помимо изданных в виде книг):

 «Архитектура дворцов» (1934—1941),
 «Дворцы коммунизма»,
 «Архитектура будущего»,
 «Архитектурные ансамбли»,
 «Пантеоны Великой Отечественной войны» (1942—1948).
 «Военная маскировка» (1942—1945).

Литература 

 Berkovich, Gary. Reclaiming a History. Jewish Architects in Imperial Russia and the USSR. Volume 2. Soviet Avant-garde: 1917–1933. Weimar und Rostock: Grunberg Verlag. 2021. С. 134. 
 Лисицина Я. Ю. Творческий метод архитектора-художника Я. Г. Чернихова. — Иркутск, 2017. —  268 с.

См. также 
 Авангард;
 Авангард в архитектуре Ленинграда;
 Конструктивизм.

Примечания

Ссылки 
 Международный архитектурный благотворительный фонд имени Якова Чернихова
 Международная архитектурная премия Best Building Awards

Архитекторы СССР
Художники России
Художники СССР
Художники русского авангарда
Архитекторы русского авангарда
Выпускники Одесского художественного училища
Авторы книг по архитектуре из России
Архитекторы Волгограда
Художники-педагоги
Похороненные на Введенском кладбище